

Toponyme 
 Combe-Grède, gorge située au sud de la commune suisse de Villeret, dans le canton de Berne ;

Patronyme 

 , artiste textile suédoise ;
 Kjell Grede,  réalisateur suédois.